Марі́я-Мануе́ла (;  — ) — португальська інфанта, принцеса Португальська (1527—1531). Представниця Авіської династії. Народилася в Коїмбрі, Португалія. Старша донька португальського короля Жуана III і кастильської інфанти Катерини. Після народження проголошена спадкоємницею-принцесою португальською престолу. Перша дружина кастильського інфанта Філіпа ІІ (з 1543), що був її кузеном, а згодом став королем Кастилії (з 1556). За правом чоловіка титулувалася принцесою Астурійською й герцогинею Міланською (1543—1545). Народила інфанта Карлоса, але померла у Вальядоліді після пологів від кровотечі. Похована в Ескоріальському монастирі.

Імена
 Марі́я Аві́ська () — за назвою династії.
 Марі́я-Мануе́ла ()
 Марі́я Португа́льська () — за назвою країни.
 Марі́я-Мануе́ла Португа́льська () — за назвою країни.

Біографія 

Після народження Марія-Мануела була проголошена принцесою Португальською, спадкоємницею престолу. 11 листопада 1531 року у зв'язку із народженням її брата Мануела титул принца-спадкоємця перейшов до нього.

12 листопада 1543 року в Саламанці Марія-Мануела обвінчалася із Філіпом ІІ, принцом Астурійським і герцогом Міланським, майбутнім королем Кастилії.

8 липня 1545 року в Вальядоліді Марія-Мануела народила інфанта Карлоса. 12 липня того ж року вона померла від кровотечі.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зведені брати:

Родовід

Примітки

Джерела 
 монографії
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Kamen, Henry. Philip of Spain. Yale University Press. 1998. ISBN 978-0-300-07800-8.
 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, t. III, Madrid, Imprenta de Rafael Marco y Viñas, 1843, p. 361-418.
 Lobo, C. Infanta D. Maria, princesa de Castella // Archivo Histórico Portuguez, vol. I (1903), p. 131-137, 177-181.
 Costes, R. Le mariage de Philippe II et l’infante Marie de Portugal // Bulletin Hispanique, № 17 (1915), p. 15-35. 
 
 
 Espanca, T. Viagem da princesa D. María de Portugal em 1543 pela provincia do Alentejo // Cidade de Êvora, № 48-50 (1965-1967), p. 197-208.
 Pires de Lima, D. O casamento da infanta D. Maria, princesa dos Asturias, no contexto da História peninsular no século XVI // Anais, vol. № 32 (1989), p. 123-139.
 Felipe II, un monarca y su época. La monarquía hispánica, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, p. 105-115.
 Labrador Arroyo, F. Los servidores de la princesa María Manuela de Portugal // J. Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, vol. II, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 121-125.
 Parker, G. Felipe II. Madrid, Alianza Editorial, 2008.

 довідники
 Labrador Arroyo, Félix. Portugal, María Manuela de

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Принцеси Португальські
Поховані в монастирі Єронімітів
Герцогині Міланські
Принцеси Астурійські
Померли в пологах